2 miejscowości w Polsce:
 Ostrowie – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin
 Ostrowie – wieś w województwie podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka

1 miejscowość na Ukrainie:
 Ostrowie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim